Hylkykari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hylkykari (ö), Lappland, Kemi-Torneå, 
 Hylkykari (udde), Norra Österbotten, Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar